Годжа (Годжі) Мілан (словац. Milan Hodža, 1 лютого 1878(18780201), Сучани, Словаччина — 27 червня 1944, Клірвотер, США) — словацький політичний і державний діяч.
 Ціхе Годжі — старовинна назва грузинського міста-фортеці в Західній Грузії Нокалакеві.